Aphyonus är ett släkte av fiskar. Aphyonus ingår i familjen Aphyonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Aphyonus